Leeville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leeville (Louisiana)
 Leeville (Mississippi)
 Leeville (Tennessee)

in Australien:
 Leeville (New South Wales)